Saint-Clément, Saint-Clement, Saint Clément, Saint Clement, St. Clement eller St Cliément kan syfta på
 Saint Clément – en av de så kallade apostoliska fäderna och påve, se Clemens I

Geografi

Frankrike 

 Saint-Clément, Aisne, departmentet Aisne, regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Clément, Allier, departmentet Allier, regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément, Ardèche, departmentet Ardèche, regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément, Cantal, departmentet Cantal, regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément, Corrèze, departmentet Corrèze, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Clément, Gard, departmentet Gard, regionen Occitanien, 
 Saint-Clément, Meurthe-et-Moselle, departmentet Meurthe-et-Moselle, regionen Grand Est, 
 Saint-Clément, Yonne, departmentet Yonne, regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Clément-à-Arnes, departmentet Ardennes, regionen Grand Est, 
 Saint-Clément-de-la-Place, departmentet Maine-et-Loire, regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Clément-de-Régnat, departmentet Puy-de-Dôme, regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément-de-Rivière, departmentet Hérault, regionen Occitanien, 
 Saint-Clément-des-Baleines, departmentet Charente-Maritime, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Clément-des-Levées, departmentet Maine-et-Loire, regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Clément-de-Valorgue, departmentet Puy-de-Dôme, regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément-de-Vers, departmentet Rhône , regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément-les-Places, departmentet Hautes-Alpes, regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Clément-Rancoudray, departmentet Manche, regionen Normandie, 
 Saint-Clément-sur-Durance, departmentet Rhône , regionen Auvergne-Rhône-Alpes , 
 Saint-Clément-sur-Guye, departmentet Saône-et-Loire, regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Clément-sur-Valsonne, departmentet Rhône , regionen Auvergne-Rhône-Alpes ,

Kanada 

 Saint-Clément (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Storbritannien 

 Saint Clement – en parish i Jersey
 Saint Clements Isle – en ö i England
 St. Clement –  ett distrikt i grevskapet Cornwall

Se även 
 San Clemente (olika betydelser)

Robotskapade Kanadaförgreningar